Stauß ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Heuer-Stauß (1903–1988), deutsche Textilkünstlerin, Malerin und Grafikerin
 Eberhard Stauß (1940–1998), deutscher Architekt
 Emil Georg von Stauß (1877–1942), deutscher Bankier
 Katharina Stauß (* 1988), deutsche Volleyballspielerin
 Mia Anna Stauß (* 2002), deutsche Volleyballspielerin
 René Stauß (* 1987), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:

 Stauss